Кафарнаум ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия. Составная часть мезорегиона Северо-центральная часть штата Баия. Входит в экономико-статистический  микрорегион Иресе. Население составляет 17 055 человек на 2006 год. Занимает площадь 927,491 км². Плотность населения — 18,4 чел./км².

Праздник города —  7 апреля.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 30.501.162,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 1.837,64 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,598 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Баия